Керстич — фамилия:

 Керстич, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 7851; 26 ноября 1847.
 Керстич, Андрей Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5986; 3 декабря 1839.